Alexandre (nome) — prenome

Pessoas
Alec Baldwin — ator americano nascido em 1958
Alec Douglas-Home (1903–1995) — político britânico, Primeiro Ministro do Reino Unido (1963–1964)
Alec B. Francis (1867–1934) — ator de cinema mudo inglês
Alec Guinness (1914–2000) — ator inglês
Alec Issigonis (1906–1988) — designer automotivo greco-britânico
Alec Jeffreys (nascido em 1950) — geneticista britânico
Alec John Such (nascido em 1952) — baixista americano, antigo membro de Bon Jovi
Alec Mapa (nascido em 1965) — ator filipino-americano
Alec Skempton (1914–2001) — engenheiro civil britânico

Ficção
Alec Trevelyan — personagem fictício em GoldenEye

Desambiguações de prenomes